Het ATP-tennistoernooi van Dallas 2022 (officieel de Dallas Open) werd gespeeld van 7 tot en met 13 februari 2022 in het Amerikaanse Dallas in de staat Texas. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Altec Tennis Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
 
-->

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Dallas
Dallas